Флаг муниципального образования Усо́льский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 9 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4801.

Флаг составлен на основании герба Усольского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные части — красную в 4/5 и голубую в 1/5 ширины полотнища, и несущее в центре красной части примыкающее снизу к голубой части стилизованное изображение трёхъярусной колокольни со шпилем, шаром и шестиконечным крестом, перед которой торговые ряды, белого цвета».

Обоснование символики 

Красный цвет символизирует труд, славную историю жителей района, красоту и праздник.

Голубой цвет (лазурь) символизирует надежду, возрождение, показывает водные богатства территории района.

Примечания 

Усольский район Пермского края